Tical 2000: Judgement Day - второй студийный альбом американского рэпера и члена рэп-группы Wu-Tang Clan Method Man. Альбом был выпущен лейблом Def Jam Recordings 17 ноября 1998 года. Название альбома и в целом темы на релизе были под сильным влиянием теорий апокалипсиса окружающих предстоящий конец второго тысячелетия. За музыкальную часть на альбоме отвечали RZA, True Master, Inspectah Deck, 4th Disciple, Erick Sermon, Havoc и Trackmasters. На гостевых куплетах приняли участие Redman, Left Eye, Mobb Deep, D’Angelo, Chris Rock, Inspectah Deck, Killa Sin, Masta Killa, Raekwon, Hell Razah, Cappadonna, Streetlife.

Коммерческий успех 
Tical 2000: Judgement Day дебютировал на 2-ой строчке в чарте Billboard 200 и под номером 1 в чарте Top R&B/Hip-Hop Albums. За первую неделю было продано 411000 копий. 16 декабря 1998 года альбом был сертифицирован как платиновый RIAA (Американская ассоциация звукозаписывающих компаний). Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков, хотя некоторые не одобряли чрезмерного обилия музыкальных пародий.

Треклист

Чарты

Сертификаты

Критический успех